Charles de Luxembourg ist der Name folgender Personen: 

 Charles de Luxembourg-Ligny (Bischof) (1447–1509), französischer Geistlicher, Bischof von Laon
 Charles I. de Luxembourg-Ligny (1488–1530), Graf von Brienne, Ligny und Roussy
 Charles II. de Luxembourg-Ligny (um 1572–1608), Graf von Brienne und Ligny
 Charles de Luxembourg (1927–1977), Prinz des Großherzogtums Luxemburg

Siehe auch: 
 Karl IV. (HRR) (1316–1378), römisch-deutscher Kaiser, Herzog von Luxemburg